Isak (ime)

Osobe
 Isak Babelj (1894. – 1940.), ruski i ukrajinski pisac
 Isak Dinesen (1885. – 1962.), danska književnica
 Isak Iljič Levitan (1861. – 1900.), ruski slikar
 Isak Samokovlija (1889. – 1955.), bosanski književnik